Вант-Гофф, Якоб Хендрик — нидерландский химик, один из основателей стереохимии и химической кинетики.
 Вант-Гофф — большой ударный кратер в северном полушарии обратной стороны Луны.